

Patronyme 

Paul Lormier (1813-1895), dessinateur de costumes français ;
Édouard Lormier (1849-1919), sculpteur français ;
Dominique Lormier (1960-), historien et écrivain français.